Bainbridge ist der Name mehrerer

Orte  in den Vereinigten Staaten:
 Bainbridge (Georgia), im Decatur County
 Bainbridge (Illinois), im Williamson County
 Bainbridge (Indiana), im Putnam County
 Bainbridge (Kentucky), im Christian County
 Bainbridge (Maryland), im Worcester County
 Bainbridge (Cape Girardeau County, Missouri)
 Bainbridge (Clinton County, Missouri)
 Bainbridge (New York), im Chenango County
 Bainbridge (North Carolina), im Wake County
 Bainbridge (Geauga County, Ohio)
 Bainbridge (Ross County, Ohio)
 Bainbridge (Pennsylvania), im Lancaster County
 Bainbridge (Washington), im Kitsap County
 Bainbridge Center, im Berrien County, Michigan
 Bainbridge Grange, im Kitsap County, Washington

in England:
 Bainbridge (North Yorkshire)

Schiffe der United States Navy, siehe USS Bainbridge
 Bainbridge-Klasse, zwei Schiffsklassen der United States Navy 
 Bainbridge-Klasse (1901)
 USS Bainbridge (CGN-25)

Personen:
 Angie Bainbridge (* 1989), australische Schwimmerin
 Beryl Bainbridge (1932–2010), englische Schriftstellerin
 Beverly Bainbridge (* 1940), australische Schwimmerin
 Christopher Bainbridge (* 1462 oder 1463; † 1514), englischer Kardinal; von 1508 bis 1518 Erzbischof von York
 David Bainbridge (1941–2013), britischer Konzeptkünstler
 Dionne Bainbridge (* 1978), neuseeländische Schwimmerin
 Francis Arthur Bainbridge (1874–1921), englischer Chirurg
 Gilbert Ronald Bainbridge (1925–2003), britischer Nuklear-Physiker
 Harry Bainbridge (Harry Brown Bainbridge, III; 1939–2010), Bischof von Idaho
 John Bainbridge (1582–1643), englischer Astronom
 Kenneth Bainbridge (1904–1996), US-amerikanischer Physiker
 Merril Bainbridge (* 1968), australische Sängerin und Texterin
 Sarah Bainbridge (* 1982), britische Taekwondoin
 Simon Bainbridge (1952–2021), britischer Komponist
 Steve Bainbridge (* 1956), englischer Rugby-Union-Spieler
 William Bainbridge (1774–1833), Kommodore der US Navy
 William Seaman Bainbridge (1870–1947), US-amerikanischer Militärarzt
 William Sims Bainbridge (* 1940), US-amerikanischer Soziologe

Sonstiges
 Bainbridge-Reflex in der Physiologie
 Bainbridge Island, Insel im Kitsap County, Washington
 Bainbridge Creek, Fließgewässer im Cape Girardeau County, Missouri
 Bainbridge Shaft, Mine im Lumpkin County, Georgia
 Bainbridge Commercial Historic District, Park im Decatur County, Georgia
 Bainbridge Greens Park, Park im DuPage County, Illinois
 Bainbridge Residential Historic District, Park im Decatur County, Georgia
 Bainbridge State Park, Park im Decatur County, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Bainbridge Commercial Historic District, in Bainbridge, Georgia (ID-Nr. 87001908)
 Bainbridge Ferry, in Cape Girardeau, Missouri (ID-Nr. 07000573)
 Bainbridge Historic District, in Bainbridge, New York (ID-Nr. 82001095)
 Bainbridge Island Filipino Community Hall, in Bainbridge Island, Washington (ID-Nr. 95000193)
 Bainbridge Residential Historic District, in Bainbridge, Georgia (ID-Nr. 87001907)

Siehe auch:
 Bainbridge Township
 Bainbridge Island (Begriffsklärung)